Illukulissuit bezeichnet:
 Illukulissuit (Bucht), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Illukulissuit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland